Puchar Włoch 2009/2010 – 63. edycja rozgrywek piłkarskiego Pucharu Włoch.

 W półfinałach podano wyniki dwumeczu.

Puchar Włoch w piłce nożnej
2009 w piłce nożnej
2010 w piłce nożnej
2009 we Włoszech
2010 we Włoszech